Ниже приведён список полиграфов латинского алфавита. Серым цветом выделены полиграфы, не являющиеся настоящими, то есть обозначающие те же звуки, что и составляющие их графы по отдельности, но по какой-либо причине относимые к полиграфам, например, по причине включения в алфавит.

Диграфы

.

ʼ

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ʘ

ǀ

ǁ

ǂ

ǃ

Триграфы

Тетраграфы

Пентаграфы

Гексаграфы

Гептаграфы

См. также 
 Список латинских букв
 Алфавиты на основе латинского
 Полиграф (орфография)
 Расширенная латиница — B
 :Категория:Алфавиты на основе латинского

Примечания

Литература